

Personnalités

Prénom 
 Rolland (1680-1704), chef camisard des Cévennes
 Rolland († 1188), cardinal, évêque de Dol au .

Patronyme 
 Alain Rolland (1966-), joueur de rugby à XV et arbitre international irlandais ;
 Albert Rolland (1913-1943), résistant français ;
 Amédée Rolland, 1829-1868, écrivain français ;
 Amédée Rolland, coureur cycliste français ;
 
 Antonin Rolland (1928-), coureur cycliste français ;
 Astrel Rolland (1899-?), tireur sportif haïtien ;
 Barthélemy-Gabriel Rolland d'Erceville (1730-1794), magistrat français ;
 Barthélémy François Rolland de Chambaudoin (1766-1830), fils du précédent, haut fonctionnaire français ;
 Benjamin Rolland (1777-1885), peintre français ;
 Brieuc Rolland (2003-), coureur cycliste français ;
 Camille Rolland (1875-1964), homme politique français ;
  ;
 Charles Rolland Néel de La Vigne (1762-1851), homme politique français ;
 Christine Rolland (1954-) skieuse alpine française ;
 Colette Rolland (1943-) informaticienne française ;
 Daniel Rolland (1944-), joueur et entraîneur français de football ;
 Denis Rolland (1943-), ingénieur et historien français (guerre de 1914-1918) ;
 Denis Rolland (1958-), historien français (relations internationales et Amérique latine) ;
 Dominique Rolland (1947-), ethnologue, écrivain et didacticienne française ;
 Eugène Rolland (1812-1885), ingénieur français ;
 Eugène Rolland (1846-1909), ethnologue français ;
 Ginette Rolland (1925-), actrice française ;
 Gustave Rolland (1809-1871), homme politique français ;   
 Hector Rolland (1911-1995), homme politique français ;
 
 Jacques Rolland (1852-1933), homme politique français ;
 plusieurs 
 Jean-Baptiste Rolland (1815-1888), imprimeur canadien, libraire, homme d'affaires et un politicien ;
 Jean Baptiste Rolland, boxeur professionnel français (1937-2018) ;
 Jean-Baptiste Dominique Rolland (1753-1821), homme politique français ;
 Jean-Christophe Rolland (1968-), rameur français ;
 Jean-Claude Rolland (1931-1967), acteur français ;
 Jacques-Francis Rolland (1922-2008), écrivain et historien français ;
 Jean-Louis Rolland (1891-1970), homme politique français ;
Jean-Louis Rolland (1942-1992), acteur français ;
 Jean-Marie Rolland (1950-), homme politique français ;
 Jean-Michel Rolland (1745-1810), curé du Caire en 1789, député aux États généraux de 1789 et à l’Assemblée constituante (1789-1791) ;
 Jean André Louis Rolland de Villarceaux (1764-1849), haut fonctionnaire français ;
 Jeanne-Marie Ruth-Rolland,(1937-1995), femme politique, ministre, enseignante et travailleuse sociale centrafricaine ;
 Jenny Rolland (1975-), gymnaste artistique française ;
 Johanna Rolland (1979-), femme politique française, maire de Nantes ;
 
 Julien Rolland (1801-1879), homme politique français ;
 Kayla Rolland (1993-2000), fillette tuée par balle à l'âge de six ans ; 
 Kevin Rolland (1989-), skieur freestyle français ;
  ;
 Marcel Rolland, entraîneur de chevaux de course ;
 Marion Rolland (1982) skieuse alpine française ;
 Matthias Rolland (1979-), joueur de rugby à XV français ;
 Maurice Pierre Rolland (1902-1986), homme politique français ;
 Michel Rolland (1947-), œnologue français ;
 Monique Rolland (1913-1999), actrice française ;
 Nelly Rolland (1971-), femme d'affaires française ;
 Patrick Rolland (1969-), joueur de hockey sur glace franco-canadien ;
 Patrick Rolland (1954-), joueur de bowling français ;
 Patrick Le Rolland (1943-2014), cavalier et entraîneur de dressage ;
 Philippe Rolland (1940-2017), prêtre catholique français ;
 Pierre-Nicolas Rolland (1761-1825), baron, contre-amiral ;
 Pierre Jacques Nicolas Rolland (1769-1837), inspecteur général du génie maritime ;
 Pierre de Rolland (1772-1848), général de brigade français ;
  ;
 Régis Rolland, snowboardeur français ;
 Romain Rolland (1866-1944), écrivain français, lauréat du prix Nobel de littérature en 1915 ;
 Sonia Rolland (1981-), actrice franco-rwandaise, Miss France 2000 ;
 Stéphane Rolland, créateur de mode ;
 Véronique Rolland-Pecqueux (1972-), joueuse française de handball ;
 Vincent Rolland (1970-), homme politique français ;
 Vivien Rolland (1977-), patineur artistique français.

Toponyme 
 La Bâtie-Rolland, commune française du département de la Drôme.

Autre 
 Rolland, navire de la seconde expédition d'Yves Joseph de Kerguelen de Trémarec en 1773 dans l'océan Austral.

Liens internes 
 Liste des noms de famille les plus courants en France
 Étymologie des patronymes français 

Homonymie de patronyme
Patronyme français